Przybygniew – staropolskie imię męskie
 Przybygniew (Uto) – książę Obodrytów z początku XI wieku